BFA steht für:

 Bahamas Football Association, der Fußballverband der Bahamas
 Bahrain Football Association, der bahrainische Fußballverband
 Baltijos Futbolo Akademija, der Fußballakademie von Litauen
 Banco de Fomento Angola, eine angolanische Privatbank
 Barbados Football Association, der Fußballverband von Barbados
 Bermuda Football Association, der Fußballverband von Bermuda
 Black Forest Academy, internationale Internatsschule des Janz Teams
 Botswana Football Association, der Fußballverband von Botswana
 Brefeldin A, ein Antibiotikum
 Brot für alle, eine Schweizer Spendenorganisation
 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, eine österreichische Behörde
 Bundesfinanzakademie, eine Bildungseinrichtung des deutschen Bundesministeriums der Finanzen 
 ISO 3166-1 Alpha-3-Code für Burkina Faso

BfA steht für:
 Budget für Arbeit, eine Förderungsmöglichkeit für Menschen mit Behinderungen
 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

B.F.A. steht als Abkürzung für:
 Bachelor of Fine Arts

bfa steht für:
 Bremer Frauenausschuss, Dachverband von Frauenverbänden in Bremen

Abkürzung